Clam heißen folgende geographische Objekte:
 Clam (Charente-Maritime), Gemeinde in Frankreich
 Clam (Gemeinde Klam), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Klam, Bezirk Perg. Oberösterreich

 Burg Clam, eine Burganlage in Oberösterreich

Clam heißen folgende Personen:
 ein Adelsgeschlecht, Grafen von Clam-Gallas
 ein Adelsgeschlecht, Grafen von Clam-Martinic 

 Jean Clam (* 1958), französischer Soziologe
 ein fiktionaler Charakter aus der Trickserie Camp Lazlo

Clam, Weiteres:
 ClamAV, ein Antivirenprogramm
 Clam Concerts, Open-Air Konzerte auf dem Areal der Burg Clam in Oberösterreich
 Clam (Einheit), ein historisches Gewichtsmaß in Siam
 Clam (Münze), eine historische Scheidemünze Siam

Siehe auch:
 Klam (Begriffsklärung)
 Venusmuscheln (engl. clam)